Dit is een lijst van planetoïden 107201-107300 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| 107201 - || 2001 BE32 || 20 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107202 - || 2001 BU32 || 20 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107203 - || 2001 BC33 || 20 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107204 - || 2001 BV33 || 20 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107205 - || 2001 BW33 || 20 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107206 - || 2001 BX34 || 20 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107207 - || 2001 BY34 || 20 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107208 - || 2001 BU35 || 22 januari 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 107209 - || 2001 BW39 || 23 januari 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 107210 - || 2001 BX39 || 21 januari 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 107211 - || 2001 BY40 || 24 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107212 - || 2001 BE41 || 24 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107213 - || 2001 BJ42 || 25 januari 2001 || Oaxaca || J. M. Roe
|-
| 107214 - || 2001 BG43 || 19 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107215 - || 2001 BK43 || 19 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107216 - || 2001 BA44 || 19 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107217 - || 2001 BM45 || 20 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107218 - || 2001 BG46 || 21 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107219 - || 2001 BP47 || 21 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107220 - || 2001 BC48 || 21 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107221 - || 2001 BW48 || 21 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107222 - || 2001 BM49 || 21 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (107223) Ripero || 2001 BU50 || 21 januari 2001 || Pla D'Arguines || R. Ferrando
|-
| 107224 - || 2001 BZ50 || 28 januari 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 107225 - || 2001 BF51 || 27 januari 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 107226 - || 2001 BC52 || 17 januari 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 107227 - || 2001 BJ52 || 17 januari 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 107228 - || 2001 BS52 || 17 januari 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 107229 - || 2001 BA53 || 17 januari 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 107230 - || 2001 BF53 || 17 januari 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 107231 - || 2001 BW53 || 18 januari 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 107232 - || 2001 BA54 || 18 januari 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 107233 - || 2001 BE54 || 18 januari 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 107234 - || 2001 BL54 || 18 januari 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 107235 - || 2001 BR54 || 18 januari 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 107236 - || 2001 BM55 || 19 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107237 - || 2001 BB56 || 19 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107238 - || 2001 BH56 || 19 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107239 - || 2001 BS56 || 19 januari 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 107240 - || 2001 BS57 || 20 januari 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 107241 - || 2001 BE58 || 21 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107242 - || 2001 BH58 || 21 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107243 - || 2001 BJ58 || 21 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107244 - || 2001 BQ58 || 21 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107245 - || 2001 BW58 || 21 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107246 - || 2001 BY58 || 21 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107247 - || 2001 BB59 || 21 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107248 - || 2001 BC59 || 21 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107249 - || 2001 BE59 || 21 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107250 - || 2001 BJ59 || 21 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107251 - || 2001 BN59 || 26 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107252 - || 2001 BS59 || 26 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107253 - || 2001 BF62 || 26 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107254 - || 2001 BJ62 || 26 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107255 - || 2001 BQ62 || 29 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107256 - || 2001 BY62 || 29 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107257 - || 2001 BD63 || 29 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107258 - || 2001 BG63 || 29 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107259 - || 2001 BT63 || 29 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107260 - || 2001 BC64 || 29 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107261 - || 2001 BM64 || 29 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107262 - || 2001 BR64 || 30 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107263 - || 2001 BX65 || 26 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107264 - || 2001 BA68 || 31 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107265 - || 2001 BP68 || 31 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107266 - || 2001 BZ68 || 31 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107267 - || 2001 BA69 || 31 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107268 - || 2001 BS69 || 31 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107269 - || 2001 BF70 || 31 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107270 - || 2001 BN70 || 21 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107271 - || 2001 BL71 || 29 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107272 - || 2001 BO71 || 29 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107273 - || 2001 BT71 || 29 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107274 - || 2001 BX71 || 31 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107275 - || 2001 BZ71 || 31 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107276 - || 2001 BM72 || 29 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107277 - || 2001 BA73 || 27 januari 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 107278 - || 2001 BL73 || 29 januari 2001 || Carbuncle Hill || W. K. Y. Yeung
|-
| 107279 - || 2001 BP73 || 29 januari 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 107280 - || 2001 BU74 || 31 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107281 - || 2001 BH75 || 26 januari 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 107282 - || 2001 BL75 || 26 januari 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 107283 - || 2001 BG76 || 26 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107284 - || 2001 BL76 || 26 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107285 - || 2001 BN76 || 26 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107286 - || 2001 BU76 || 26 januari 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 107287 - || 2001 BE79 || 21 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107288 - || 2001 BK79 || 21 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107289 - || 2001 BM82 || 26 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107290 - || 2001 CA || 1 februari 2001 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 107291 - || 2001 CF || 1 februari 2001 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 107292 - || 2001 CZ || 1 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107293 - || 2001 CF1 || 1 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107294 - || 2001 CR1 || 1 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107295 - || 2001 CG3 || 1 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107296 - || 2001 CS3 || 1 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107297 - || 2001 CD4 || 1 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107298 - || 2001 CH4 || 1 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107299 - || 2001 CX4 || 1 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107300 - || 2001 CZ5 || 1 februari 2001 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten